Зубанич Василь Іванович — полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Герой України (2015).
 Зубанич Марія Іванівна — українська співачка (ліричне сопрано). Народна артистка України (1999).
 Зубанич Федір Іванович — український письменник, публіцист, член НСПУ, лауреат Премії Міжнародного фонду ім. Т. Шевченка (1995).